El Condado de Allen es el nombre asignado a cuatro condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Allen (Indiana)
 Condado de Allen (Kansas)
 Condado de Allen (Kentucky)
 Condado de Allen (Ohio)